Martin Luther King, activista estatunidenc líder del moviment afroamericà pels drets civils
 Moloc (del seu nom en hebreu מלך, transliterat mlk), antiga deïtat fenícia
 Mixed Lineage Kinase, cinasa implicada en l'activació de la malaltia de Parkinson